Grates bezeichnet:

 The Grates, australische Indie-Rockband aus Brisbane

Siehe auch:
 Grates nunc omnes, lateinische Anfangsworte der Sequenz der Mitternachtsmesse zu Weihnachten